Boot Camp Clik é um grupo de Hip Hop norte-americano de Brooklyn, Nova Iorque, que é composto por Buckshot, Smith-N-Wessun, Heltah Skeltah e OGC, Top Dog, e Louieville Sluggah. A maioria dos membros são de Brownsville, Brooklyn. A banda estreou em 1992 com o lançamento do single Who Got Da Props. A canção se tornou algo de um fenômeno subterrâneo, e também foi capaz de receber o sucesso de crossover menor, traçando na Billboard Hot 100 em 86.

A popularidade do primeiro single de um contrato com a gravadora Nervous Records Wreck, que lançou o álbum de estreia do grupo Enta Da Stage no final de 1993. O álbum foi produzido inteiramente por Evil Dee eo Sr. Walt de Da Beatminerz, e contou com a estreia de Camp membros Smith-N-Wessun, assim como um aparecimento precoce de estragos Mobb profundo. Enta Da Stage foi altamente aclamado e influente sobre a cena hip hop de hardcore crescente de seu tempo. Precedendo clássicos posteriores como Enter the Wu-Tang (36 Chambers) por Wu-Tang Clan, Illmatic por Nas and Ready to Die por The Notorious BIG, Enta Da Stage serviu como um precursor para o ressurgimento da cena hip hop de Nova York no meados dos anos 90. Junto com Who Got Da Props, O álbum incluía outros singles de rap clássico How Many MC de..., Buck Em Down e I Got Cha Opin, este último tornando-se da segunda Hot 100 das paradas musicais.

Discografia

Álbuns de estúdio
 1997 - For the People
 2002 - The Chosen Few
 2006 - The Last Stand
 2007 - Casualties of War

Ligações externas 
 Boot Camp Click no AllMusic
 Boot Camp Click no Last FM
 Boot Camp Click no Facebook

Bandas formadas em 1993
Grupos de rap dos Estados Unidos
Bandas de Nova Iorque
Bandas reativadas em 2002